Il y a eu plusieurs batailles autour de la ville de Lyman durant l'Invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 : 
 Première bataille de Lyman du 23 au 27 mai 2022
 Seconde bataille de Lyman du 11 septembre au 2 octobre 2022